Ciudad libre puede referirse a:
Ciudad libre (concepto).
Ciudad imperial libre, en el Sacro Imperio Germánico.
Ciudad real libre, en el reino de Hungría (Libera regia civitas, Szabad királyi város o Königliche Freistadt.

Ciudad Libre de Cracovia, en la Europa de la Restauración (1815-1846).
Ciudad Libre de Fiume, en el periodo de entreguerras (1920-1924).
Ciudad Libre de Dánzig, en el periodo de entreguerras (1920-1939).
Categorías administrativas actuales de la República Federal Alemana:
Ciudad Libre de Lübeck.
Ciudad Libre Hanseática de Bremen.
Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo.
Ciudad Libre de Christiania, Dinamarca.

Ficción
Ciudades Libres
Ciudad Libre de Falcongris